Hünten är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Hünten (1760–1823), tysk kompositör och musiker
 Emil Hünten (1827–1902), tysk målare
 Franz Hünten (1792–1878), tysk kompositör och musiker
 Max Hünten (1869–1936), tysk målare

Efternamn